Il Lipton International Players Championships 1985 è stato un torneo di tennis giocato sulla cemento. È stata la 1ª edizione dell'evento, che fa parte del Nabisco Grand Prix 1985 e del Virginia Slims World Championship Series 1985. Sia il torneo maschile che quello femminile si sono giocati al Laver's International Tennis Resort di Delray Beach, Florida in Florida, dal 4 al 18 febbraio 1985.

Campioni

Singolare maschile 

 Tim Mayotte ha battuto in finale  Scott Davis 4–6, 4–6, 6–3, 6–2, 6–4

Singolare femminile 

 Martina Navrátilová ha battuto in finale  Chris Evert-Lloyd 6–2, 6–4

Doppio maschile

 Paul Annacone /  Christo van Rensburg hanno battuto in finale  Sherwood Stewart /  Kim Warwick 7–5, 7–5, 6–4

Doppio femminile

 Gigi Fernández /  Martina Navrátilová hanno battuto in finale  Kathy Jordan /  Hana Mandlíková 7–6 (7–4), 6–2

Doppio misto

 Heinz Günthardt /  Martina Navrátilová hanno battuto in finale  Mike Bauer /  Catherine Tanvier 6–2, 6–2

Note

Collegamenti esterni